«Unplugged II: Раритеты» — пятый студийный альбом питерской группы «Animal ДжаZ», вышедший в 2006 году.

Об альбоме 
В релиз включены акустические версии редко исполняемых на концертах вещей группы, а также несколько композиций из «электрического» альбома Шаг Вдох. Например, в «Unplugged. Part II. Раритеты» вошла песня «Шаг Вдох». Она находится в ротации на «Нашем Радио» и стала заглавной темой кинофильма «Граффити», который отобран в программу Токийского кинофестиваля 2007 года.

В записи участвовали две гитары, бас, легкая перкуссия и голос.

На песню «Три Полоски» был снят клип (реж. Евгений Казаков). Кроме того на ежегодной премии RAMP, учрежденной музыкальным телеканалом A-One, Animal ДжаZ победили в номинации «Лучший хит года» за песню «Три Полоски».

Песня «Шаг Вдох» входит в саундтрек фильма Граффити (реж. Игорь Апасян).

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 «Unplugged II: Раритеты» на discogs.com 

Альбомы «Animal ДжаZ»
Альбомы лейбла «Никитин»